HMS Hero (1759) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга Королевского флота, впоследствии Rochester. Первый корабль Его величества, названный Hero (герой). Единственный, построенный по этому чертежу.

Постройка 
Заказан 25 мая 1756 года. Проект Слейда, несколько увеличенный Dublin, с более полными обводами в подводной части, был одобрен 7 июля. Название присвоено 16 июля. Заложен в августе 1756 года на королевской верфи в Плимуте. Спущен на воду 28 марта 1759 года. Достроен 5 мая 1759 года там же.

Служба 

Участвовал в Семилетней войне.

1759 — вступил в строй в феврале, капитан Джордж Эджкомб (); май, с флотом Харди; позже с флотом Хока; 20 ноября был при Кибероне.

1760 — капитан Томас(?) Эджкомб (); с флотом Боскавена; позже временный капитан Уильям Фортескью (), с флотом Хока; 24 ноября взял корсар La Fortune.

1761 — капитан Фортескью; 2 апреля совместно с HMS Venus взял французский 64-пушечный ост-индский корабль Bertin; направлен на усиление Кеппелю к о. Бель-Иль и Бресту.

1762 — июнь, капитан Самуэль Баррингтон; летом с флотом Хока; осенью с флотом Харди в блокаде Брестского рейда; сентябрь, флагман адмирала Чарльза Харди; 25 декабря выведен в резерв и рассчитан.

1763 — возвращен в строй в октябре, капитан Пол Урри (); ноябрь-декабрь, переделан в брандвахту в Плимуте.

1767 — капитан Уильям Хотэм.

1769 — январь-февраль, оснащен для перевозки войск.

1770 — капитан Николас Винсент (), в той же роли.

1771 — май, выведен в резерв и рассчитан.

Участвовал в Американской революционной войне.

1776 — июнь, большой ремонт в Плимуте по декабрь 1780 года.

1781 — капитан Джеймс Хокер (); вошел в эскадру Джонстона; 16 апреля был при Порто-Прайя; июль, капитан Чарльз Вуд ().

1782 — 9 февраля с эскадрой Хьюза, Ост-Индия; 17 февраля был при Садрасе; 12 апреля был при Провидиене; 6 июля был при Негапатаме; позже капитан Чарльз Хьюз (), под брейд-вымпелом капитана Ричарда Кинга (), затем капитан Генри Ньюкомб (); 3 сентября был при Тринкомали.

1783 — капитан Теофилус Джонс (), по-прежнему под брейд-вымпелом Кинга; 20 июня был при Куддалоре; затем ушел в Англию.

1784 — июнь, капитан Кинг спустил свой брейд-вымпел, корабль выведен в резерв и рассчитан; июль, подготовлен в отстой, затем переделан в плавучую казарму для новобранцев.

1787 — возвращен в строй в октябре, капитан Томас Прингл (); плавучая казарма в Чатеме.

1788 — апрель, выведен в резерв.

Во время Французских революционных и Наполеоновских войн на рейдовой службе.

1792 — возвращен в строй в декабре, затем плавучая тюрьма в реке Медвей.

1793 — июнь, лейтенант Джон Томпсон ().

1800 — 15 августа переименован в Rochester.

1802 — октябрь, в отстое.

1806 — август, снова плавучая тюрьма, лейтенант Мэтью Альт ().

1809 — лейтенант Джон Спаркс ().

1810 — июль, разобран в Чатеме.

Ссылки 
 Ships of the Old Navy

Примечания

Литература 
 
 Winfield, Rif. British Warships of the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. Seaforth, Chatam-St.Paul, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Hero (1759)
Суда по алфавиту